

Patronyme 

Sami Gabra, un égyptologue égyptien.

Autre 
 les Gabra, un peuple du Kenya et d'Éthiopie.
Patronyme égyptien